Collenbey steht für:

 frühere Bezeichnung von Kollenbey, einem Ortsteil der Gemeinde Schkopau im Saalekreis (Sachsen-Anhalt)

Collenbey ist ein Namensteil folgender Personen:

 Alfred Wessner-Collenbey (1873–1940), deutscher Maler und Grafiker